Bornholmer Strasse kan syfta på:

 Bornholmer Strasse – en gata i norra Berlin, Tyskland
 Bornholmer Strasse (film) – en film från 2014 av Christian Schwochow, originaltitel Bornholmer Straße
 Bornholmer Strasse (station) – en pendeltågsstationen
 Gränsövergången Bornholmer Strasse – en tidigare gränsövergång mellan Öst- och Västberlin 1961–1990